Kitty kan syfta på:

 Kitty (film) – en amerikansk film från 1945 , originaltitel Kitty
 Kitty Hawk (kommandomodul) – kommandomodulen på Apollo 14
 Kitty (segelbåt) – kappseglingsbåt, byggd på Åbo Båtvarf 1911
 Kitty Hawk – en stad i North Carolina, USA.
 USS Kitty Hawk (CV-63) – ett hangarfartyg
 Hello Kitty – klädes- och accessoarmärke.
 Kittie – kanadensiskt metalband.

Personer 
 Jennifer "Kitty" Dunne – trummis i Mindless Self Indulgence.
 Kitty Jutbring (1977–), radiopratare, sångerska och dokusåpadeltagare.
 Kitty Lindsten (född 1952), svensk konstnär

Fiktiva
 Kitty Drew, huvudkaraktären i Carolyn Keenes deckarböcker.